Вівсянська сільська рада — Тернопільська область, Козівський район
 Вівсянська сільська рада — Хмельницька область, Чемеровецький район